Хайде — населённые пункты:

 Хайде — город, земля Шлезвиг-Гольштейн, Германия
 Хайде — сельский населённый пункт коммуны Вайскайсель, район Гёрлиц, федеральная земля Саксония, Германия.